RE:

 Re — обозначение рения в периодической таблице химических элементов Д. И. Менделеева
 Re — обозначение действительной (вещественной) части комплексного числа.
 RE-pac — исполнитель фристайла, автор ряда рэп-композиций, поэт, ведущий концертов и шоу.
 Испанское обновление () — испанская монархическая партия

См. также 
 Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft — «Реальная энциклопедия классической древности».
 RegionalExpress
 Resident Evil
 Латинское слово re («по вопросу») — часто используется в электронной переписке и означает ответ на предыдущее письмо или сообщение (например, RE: <тема/название письма/сообщения>).